Hakhumi Lerrnashght'a är en bergskedja i Armenien.   Den ligger i provinsen Tavusj, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan.

Omgivningarna runt Hakhumi Lerrnashght'a är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Hakhumi Lerrnashght'a är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Tavusj
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre